Fahrbahn steht für:

 zentraler Bestandteil einer Straße, siehe Straßenquerschnitt #Fahrbahn
 Bestandteil einer Trasse des Schienenverkehrs, siehe Gleis
 Bestandteil einer Brücke, siehe Brücke#Bauelemente

Siehe auch: 
 Feste Fahrbahn als besondere Form des Schienenoberbaues